Modell R oder Model R steht für:

 Ford Modell R, Automodell
 Oldsmobile Modell R, Automodell, siehe Oldsmobile Curved Dash #Modell R (1901–1903)
 Stinson Model R, Flugzeugtyp
 Wright Model R, Flugzeug

Abkürzung